Antony Gormley (né en 1950), sculpteur anglais ;
 Brandon Gormley (né en 1992), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Conor Gormley (né en 1958), joueur britannique de football gaélique ;
 Joe Gormley (né en 1989), footballeur nord-irlandais.